Павлушкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Павлушкин, Виталий Иванович (1937—1995) — советский хоккеист.
 Павлушкин, Михаил Николаевич (род. 1944) — советский учёный в области химической технологии стекла и ситаллов. Заместитель начальника Главного управления стекольной и неметаллорудной промышленности (Главстеклонеметаллоруд) Минстройматериалов СССР.

См. также

Примечания